Označení USS Texas nesou v americkém námořnictvu čtyři plavidla:

 USS Texas (1892), predreadnought, který sloužil v letech 1895 až 1911
 USS Texas (BB-35), dreadnought třídy New York, který byl ve službě od roku 1914 do roku 1948. Od té doby je muzejní lodí v Houstonu.
 USS Texas (CGN-39), raketový křižník s nukleárním pohonem, ve službě mezi lety 1977 a 1993. Byl druhou lodí třídy Virginia.
 USS Texas (SSN-775), jaderná ponorka, druhá ve třídě Virginia, vstoupila do služby v září 2006

Externí odkazy